Sachsen har flere betydninger:

 Sachsen – en tysk delstat
 Sachsen (stammehertugdømme) – et historisk hertugdømme
 Kurfyrstendømmet Sachsen – en historisk stat i det tysk-romerske rige